Ашанино — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Ашанино — с 1924 по 1962 г. название села Новоишимское района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 

 Ашанино —  деревня в Данковском районе Липецкой области.